Campasso ima više značenja:
 Campasso, Bergamo
 Campasso, Biella
 Campasso, Torino